Double fine bezeichnet
 eine Blutorangen-Sorte,
 den Computerspiele-Hersteller Double Fine Productions sowie
 Arbeitstitel des Computerspiels Broken Age.